Ви́ктор Шеховцо́в:
 Шеховцов, Виктор Григорьевич (1936—1993) — советский игрок в хоккей с мячом, пятикратный чемпион мира.
 Шеховцев, Виктор Фёдорович (1940—2015) — советский футболист и тренер.